Florestense – abitanti di Floresta (Paraná)
Florestense – abitanti di Floresta do Piauí